Waddle est un patronyme et toponyme pouvant désigner

Patronyme
Alan Waddle (né en 1954), joueur anglais de football
 (né en 1948), présentateur sportif néo-zélandais
Chris Waddle (né en 1960), joueur anglais de football
Jaylen Waddle (né en 1998), joueur américain de football américain
 (né en 1967), joueur américain de football américain

Toponyme

, communauté de la Pennsylvanie

Voir aussi

Homonymie de patronyme